Luneburgo
circondario di Luneburgo

Alexander Lüneburg 
Heinz Lüneburg 
Hieronymus Lüneburg 
Joachim Lüneburg 
Johann Lüneburg 
Rudolf Karl Lüneburg 

La variante  di Lüneburg

Pagine correlate 

Lunenburg